Dacryomycetopsis är ett släkte av svampar. Dacryomycetopsis ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Dacryomycetopsis